Эрфурт ():

 Эрфурт — город в Германии, столица земли Тюрингия.
 Эрфурт — район в Пруссии и Германии (1816—1932) с центром в Эрфурте.
 Эрфурт — административный округ в Пруссии и Германии (1816—1945) с центром в Эрфурте.
 Эрфурт — округ в ГДР (1952—1990) с центром в Эрфурте.

Персоналии 
 Эрфурт, Арно (1908—1975) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
  (1879—1971) — генерал-майор вермахта, немецкий военный дипломат, доктор философии.
 Эрфурт, Гуго (1874—1948) — немецкий фотохудожник.

См. также 
 Епархия Эрфурта — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Эрфурт, Германия.